Сельсо Гольмайо-и-Супиде (, 24 апреля 1820, Логроньо — 1 апреля 1898, Гавана) — испанский и кубинский , мастер, участник крупного международного турнира в Париже. Чемпион Кубы с 1862 года. Во время проживания на Кубе сыграл несколько показательных матчей с сильнейшими шахматистами мира.

По профессии — юрист. Высшая точка карьеры — должность прокурора трибунала в Гаване.

Отец испанских шахматистов Сельсо Гольмайо-младшего и Мануэля Гольмайо.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки